Název Mys hrůzy nese více věcí:

 Mys hrůzy (film, 1962) – americký film režisérovaný J. Lee Thompsonem, v hlavních rolích Gregory Peck a Robert Mitchum
 Mys hrůzy (film, 1991) – remake filmu z roku 1962 Martina Scorseseho, v hlavních rolích Robert De Niro a Nick Nolte
 Mys hrůzy (Simpsonovi) – díl amerického animovaného seriálu Simpsonovi